(de afbeelding van) een beeldmerk
 een kleine afbeelding
 een tolvignet
 een vignet (verhaal), een  zeer kort verhaal van enkele honderden woorden